Il toponimo Frasin può riferirsi a diverse località:

Moldavia 
 Frasin, comune del distretto di Dondușeni

Romania 
 Frasin, città del distretto di Suceava